December — четвёртый фортепианный альбом Джорджа Уинстона, следующий после альбома «Autumn». Записан осенью 1982 года (выпущен позднее в том же году).

Наиболее продающийся альбом Джорджа Уинстона, троекратно отмечен RIAA как платиновый: продано более трёх миллионов копий. Успех этого альбома (наряду с некоторыми другими его альбомами начала восьмидесятых) позволил лейблу Windham Hill всерьёз выйти на международный рынок.

В 2001 году, к двадцатилетию, альбом был переиздан с добавлением двух бонусных треков («A Christmas Song» и «Sleep Baby Mine»). Также перевыпущен в 2013 году компанией Valley Entertainment и собственным лейблом Уинстона Dancing Cat Records.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 1982 года
Появились в 1982 году в США